Beylik d'Osman-oğlu
 Dinastia Osman, dinastia que regí l'Imperi Otomà des de 1299 a 1923 
 Biografies:
 Osman I (1258–1326), cabdill de la tribu turca dels Kayı i fundador de la dinastia que va establir i governar l'Imperi Otomà 
 Osman II o Osman el Jove (1604 – 1622), soldà de l'Imperi Otomà de 1618 a la seva mort
 Osman III (1699 – 1757), soldà de l'Imperi Otomà des de 1754 fins a la seva mort
 Osman. abreviatura botànica de William Charles Osman Hill (1901 – 1975), anatomista i primatòleg britànic
 Babiker al-Nur Osman (? - 1971), militar sudanès d'ideologia comunista
 Ertuğrul Osman V (Istanbul, 1912 - Manhattan, Nova York, 2009), cap de la familia otomana 
 Muhammad Osman Said (1922-2007), primer ministre de Líbia entre octubre de 1960 i març de 1963
 Nakkaş Osman, il·lustrador en cap de l'Imperi Otomà durant la segona meitat del segle XVI